Троеца́рствие () — исторический роман XIV века, авторство которого приписывается Ло Гуаньчжуну. Его действие происходит в бурные годы к концу правления династии Хань и периода Троецарствия в истории Китая, начиная с 169 года нашей эры и заканчивая воссоединением земель в 280 году государством Западная Цзинь. Принадлежит к числу четырёх классических китайских романов.

Повествование — частично историческое, частично легендарное и частично мифическое — романтизирует и драматизирует жизнь феодалов и их приближенных, которые пытались заменить угасающую династию Хань или восстановить её. Хотя в романе действуют сотни персонажей, основное внимание уделяется трем силовым блокам, возникшим на остатках династии Хань и образовавшим в итоге три государства — Цао Вэй, Шу Хань и Восточное У. В романе рассматриваются заговоры, личные и военные сражения, интриги и борьба этих государств за достижение господства на протяжении почти 100 лет.

Роман о Троецарствии признан одним из четырёх великих классических романов китайской литературы; он содержит в общей сложности 800 000 слов и почти тысячу драматических персонажей (в основном исторических) в 120 главах. Роман является одним из самых любимых литературных произведений в Восточной Азии, и его литературное влияние в регионе сравнивают с произведениями Шекспира в английской литературе. Троецарствие, пожалуй, самый читаемый исторический роман в позднем имперском и современном Китае. Герберт Джайлз заявил, что среди самих китайцев этот роман считается величайшим из всех китайских романов.

Автор 
Автором романа предположительно является Ло Гуаньчжун (прибл. 1330—1400 гг.), создавший произведение по летописным записям придворного историка Чэнь Шоу.

Сюжет 
Роман состоит из 120 глав.

Глава 1 
В первой главе кратко приводится китайская история периода семи «Сражающихся царств» (V—III века до н. э.) до начала конца династии Хань (184 год). Главные герои романа Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй в Персиковом саду дают друг другу клятву быть братьями, служить государству и нести мир простым людям.

Главы 2—79 

В главах со второй по семьдесят девятую подробно описываются борьба за власть, войны и дипломатические интриги, которые проходили в период конца династии Хань (184—220 годы).

Главы 80—120 
В главах с восьмидесятой по сто двадцатую подробно описываются события эпохи Троецарствия (220—280 годы), когда единая китайская ханьская империя распалась на 3 враждующих между собой царства:
 царство Вэй, во главе с Цао Цао;
 царство Шу, под главенством Лю Бэя;
 царство У, под главенством Сунь Цюаня.

Междоусобные войны продолжаются вплоть до объединения царств династией Цзинь в 280 году.

Достоверность 
Историческая канва в романе сочетается с изрядной долей художественного вымысла.

Ло Гуаньчжун нередко даёт своим героям личные оценки, произвольно разделяя их на положительных и отрицательных.

Образы персонажей далеко не во всём соответствуют своим прототипам, однако популярность романа привела к тому, что именно они закрепились в народной памяти как чёткие стереотипы. Тому послужило активное использование сцен «Троецарствия» в китайском традиционном театре.

Издания

В Китае 
Первое издание романа Ло Гуаньчжуна (методом ксилографии) относится к 1494 году, и в течение следующих пяти столетий он неизменно оставался на пике популярности. За всё время существования китайской литературы ни один роман не выдержал такого количества переизданий. Романом зачитывались все: от императора до представителей социальных низов.

В зарубежной Европе 
Это также один из первых китайских романов, переведённых в Европе. Иностранцы, которые пытаются понять китайскую культуру и изучить историю Китая, нередко обращаются именно к этому роману, наряду с классическим конфуцианским «Пятикнижием».

В России 
Впервые ксилографическое издание романа оказалось в России в 1821 году, будучи специально закуплено в Пекине прикомандированным к русской духовной миссии чиновником Азиатского департамента МИД Е. Ф. Тимковским. Оно носило заглавие «История Трёх царств». 

В 1954 году роман «Троецарствие» был впервые переведён на русский язык В. А. Панасюком и издан с комментариями учёного-китаеведа Б. Л. Рифтина.

Издания на русском языке 
 Ло Гуань-чжун. Троецарствие: Роман в 2-х томах / Пер. В. А. Панасюка под ред. В. С. Колоколова. Подгот. текста, предисл. и коммент. Б. Л. Рифтина. — М.: Государственное изд-во художественной лит-ры, 1954. — 1584 с. — Тир. 30 000 экз.
 Ло Гуань-чжун. Троецарствие / Пер. В. А. Панасюка под ред. С. Хохловой (с сокращениями). Подг. текста, предисл. и коммент. Б. Л. Рифтина. — М.: Художественная лит-ра, 1984. — 792 с. — Тир. 50 000 экз.
 Ло Гуань-чжун. Троецарствие: Роман в 2-х томах / Пер. В. А. Панасюка под ред. В. С. Колоколова. Предисл. Л. Н. Меньшикова. — Рига: Полярис, 1997. — 1580 с. — Серия «Новая библиотека китайской литературы». — Тир. 1 000 экз. — ISBN 5-88132-276-2.
 Ло Гуань-чжун. Троецарствие: Роман в 2-х томах / Пер. В. А. Панасюка под ред. В. С. Колоколова. Подгот. текста, предисл. и коммент. Б. Л. Рифтина. — СПб.: Наука, 2014. — 1664 с. — Серия «Библиотека китайской литературы». — Тир. 1 000 экз. — ISBN 978-5-02-038386-9.

Экранизации 
 «Повествование о трёх царствах» (сериал) — Китай, 1990—1994
 «Троецарствие» (сериал) — реж. Гао Сиси (Китай, 2010).

Отдельные сюжеты 
 «Троецарствие: Возрождение дракона» — реж. Дэниэл Ли (Южная Корея, Китай, Гонконг, 2008).
 «Битва у Красной скалы» — реж. Джон Ву (Китай, Гонконг, Южная Корея, Япония, 2008).
 «Потерянный мастер клинка» — реж. Алан Мак, Феликс Чун (Китай, Гонконг, 2011).
 «Убийцы» — реж. Чжао Линьшань (Китай, 2012).

и др.

См. также 
 Записи о Трёх царствах

Примечания

Литература 
 
 Желоховцев А. Н. Новые разыскания о Ло Гуаньчжуне // Проблемы Дальнего Востока. — 1999. — № 2. — С.132-140.
 Рифтин Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае: Устные и книжные версии «Троецарствия». — М.: Наука, 1970. — 482 с.
 Рифтин Б. Л. Теория китайского романа: «Правила чтения „Троецарствия“» Мао Цзун-гана // Памятники литературной мысли Востока. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 464 с. — С.335-382. — ISBN 5-9208-0205-7
 Рифтин Б. Л. Эпопея «Троецарствие» в иллюстрациях XVI—XVII вв. // Слово и мудрость Востока. — М.: Наука, 2006. — 582 с. — С.365-388. — ISBN 5-02-033863-X

Ссылки 
 Троецарствие на русском языке
 Аудиокнига (онлайн) — «Троецарствие» на русском языке (время воспроизведения — 34 часа)

Романы на китайском языке
Романы XIV века
Романы Китая